Вертипрахов (Вертипрахова) — фамилия:

 Вертипрахов, Валентин Михайлович (род. 1955) — советский и российский промышленный и государственный деятель.

 Вертипрахова, Ираида Фёдоровна (1931—2006) — советская женщина-пилот «Аэрофлота».

См. также 
 Вертопрахов